Overdrive (techniek), een soort versnelling
 Oversturing, vervorming van een signaal
 Overdrive (computerspel), een computerspel van het genre actiespel, autoracespel, sportspel
 Overdrive (2017), film uit 2017 
 een manier van zingen volgens de Complete Vocal Technique (zie aldaar)
 een album en nummer van Natalia Druyts, zie Overdrive (single) en Overdrive (album)